

Geografia 
 Dipartimento di Iglesia – dipartimento dell'Argentina
 Sabana Iglesia – comune della Repubblica Dominicana

Persone 
 Álex de la Iglesia – regista e sceneggiatore spagnolo
 Eloy de la Iglesia – regista e sceneggiatore spagnolo
 Rosario de Acuña y Villanueva de la Iglesia – scrittrice spagnola

Trasporti 
 Iglesia – stazione della metropolitana di Madrid